Belonogow () ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Michailowitsch Belonogow (* 1931), sowjetischer und russischer Diplomat 
 Sergei Andrejewitsch Belonogow (1860 – nach 1916), russischer Generalmajor 
 Wassili Andrejewitsch Belonogow (1896–1975), sowjetisch-russischer Generalmajor